Noravan est le nom de deux localité en Arménie :
 Noravan (Armavir)
 Noravan (Syunik)